Vladimir Orel je ime več oseb:

 Vladimir Orel, slovenski pravnik in sadjar
 Vladimir Orel, slovenski albanolog